Сенсе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Леве. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18248.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 115 км южнее Орлеана, в 16 км к югу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 435 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 300 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 238 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 76,2 %). Из 238 активных работали 225 человек (124 мужчины и 101 женщина), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 62 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер